Pucciniospora är ett släkte av svampar. Pucciniospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pucciniospora